Nostrand ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Van Nostrand (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 John James Van Nostrand (1884–1966), US-amerikanischer Althistoriker
 Molly Van Nostrand (* 1965), US-amerikanische Tennisspielerin
 Peter Van Nostrand, US-amerikanischer Jazzmusiker